El Bony d'Espinet és una muntanya de 1.842,1 metres que es troba a cavall dels termes municipals de Baix Pallars (antic terme de Montcortès de Pallars), i de Soriguera (antic terme d'Estac), a la comarca del Pallars Sobirà.

Està situat a la zona nord-oest del seu terme municipal, al nord-nord-oest del poble de Mencui. És al sud de les Roques dels Castellassos, al capdamunt de la vall del Barranc de la Font del Llop.

Referències 

Muntanyes de l'antic municipi d'Estac
Muntanyes de l'antic municipi de Montcortès de Pallars